Gemeinschaftliche Katalogisierung bezeichnet:

 die Katalogisierung in einem Verbundkatalog. 
 die Literaturverwaltung in einem Social-Cataloging-System.